Febbre mediterranea familiare, una malattia autosomica;
Federaţia Moldovenească de Fotbal, la federazione calcistica della Moldavia;
Fédération Malagasy de Football, la federazione calcistica del Madagascar.